Этот список картин Тициана содержит портреты, мифологические и религиозные работы и охватывает 70-летний период плодотворнейшего творчества автора. Тициан также оставил несколько рисунков. Названия и даты картин имеют разные источники. У некоторых картин в колонке «Местонахождение» могут содержаться внешние ссылки на веб-сайты музеев, где хранятся и демонстрируются эти работы.

Примечания 

Тициан